Pütrich steht für:

 Pütrich (Patrizierfamilie), ein Münchner Patriziergeschlecht
Pütrich ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob III. Pütrich von Reichertshausen (1400–1469), Dichter und herzoglich-bayerischer Rat
 Jakob II. Pütrich (1523–1594), Ordensgeistlicher, Fürstpropst von Berchtesgaden